«Me voy» puede referirse a:

Música
 «Me voy» (2006), canción de Julieta Venegas.
 «Me voy» (2005), canción de RBD.
 «Hoy me voy» (2007), canción del cantautor colombiano Juanes.
 «Me voy» (2011), canción de Jesse & Joy.
 «Me voy» (2012), canción de Paulina Rubio.